Браницкие — четыре польских рода, пользующиеся различными гербами, а именно:
 Браницкие герба Гриф;
 Браницкие герба Корчак;
 Браницкие герба Голобок;
 Браницкие герба Янина;

Литература 
 
 
 

 
Дворянские роды по алфавиту